

Musica 
 Roller – album dei Goblin
 Roller – singolo di Apache 207 del 2019
 The Roller – singolo dei Beady Eye del 2011

Persone 
 Olivier Roller – fotografo francese
 Philip Roller – calciatore tedesco naturalizzato thailandese
 Rebekah Roller – allenatrice di calcio ed ex calciatrice statunitense

Altro 
 Roller derby – sport di squadra di contatto sui pattini a rotelle